10-й армейский корпус Великой армии — образован 5 января 1807 года для осады города Данциг. Расформирован после его успешного взятия (24 мая 1807 года) в июне 1807 года.

Корпус вновь сформирован в июне 1812 года из 7-й пехотной дивизии, гарнизона Данцига и Прусского вспомогательного корпуса.

Состав корпуса 
На 1 апреля 1807 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Клод Мишо)
 2-я пехотная дивизия (кронпринц Карл Баденский)
 3-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Игнас Гелгуд)
 4-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Гаспар Гарданн)
 кавалерийская дивизия (генерал-лейтенант Георг Фридрих фон Поленц)
На 1 июля 1812 года:
 7-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Шарль Луи Гранжан)
 Прусский вспомогательный корпус (генерал от инфантерии Юлиус Граверт)

Командующие корпусом 
 дивизионный генерал Виктор (5 – 20 января 1807)
 маршал Франсуа-Жозеф Лефевр (23 января – июнь 1807)
 маршал Этьен Макдональд (3 июня 1812 – 13 января 1813)
 дивизионный генерал Жан Рапп (13 января – 29 ноября 1813)

Начальники штаба корпуса 
 дивизионный генерал Жан-Батист Друэ д’Эрлон (24 января – 29 мая 1807)
 полковник штаба Жак Террье (1812)

Ссылки 
 Осипов В., Попов А. Расписание Великой армии на 1 апреля 1807 г. Публикация в журнале «Воин»
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»

Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Армейские корпуса Франции